Alaquàs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alaquàs (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alaquàs (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar